Petralia steht für:

Städte in der Provinz Palermo in der Region Sizilien:
 Petralia Soprana
 Petralia Sottana

Name von Personen:
 Umile da Petralia († 1639), italienischer Bildschnitzer des Frühbarock
 Innocenzo da Petralia (1. Hälfte des 17. Jhdts.), italienischer Bildschnitzer
 Fani Palli-Petralia (* 1943), griechische Politikerin